Media naranja es una expresión cuyo origen se debe a Aristófanes y se encuentra en el diálogo platónico llamado El banquete.

También puede significar:
 Alma gemela, "persona que se adapta tan perfectamente al gusto y carácter de otra, que esta la mira como la mitad de sí misma";
 Cónyuge, "cada uno de los contrayentes del matrimonio respecto del otro";
 Cúpula.

También puede referirse a:
 Media Naranja, localidad argentina.
 Media naranja, serie de televisión española.
 Media naranja, programa de radio en República Dominicana.
 «Media naranja», primer sencillo de la cantante Fey.
 Mi Media Naranja''' (1997), álbum del la banda americana de Post-rock Labradford.

Notas